Harrison é o nome de diversos condados dos Estados Unidos:
Condado de Harrison (Indiana)
Condado de Harrison (Iowa)
Condado de Harrison (Kentucky)
Condado de Harrison (Mississippi)
Condado de Harrison (Missouri)
Condado de Harrison (Ohio)
Condado de Harrison (Texas)
Condado de Harrison (Virgínia Ocidental)

Desambiguações de topônimos